Mister Mystère () — пятый студийный альбом французского музыканта Матье Шедида, вышедший в 2009 году.

Об альбоме 

Mister Mystère является первым студийным альбомом Матье после шестилетнего перерыва, во время которого он, в основном, занимался музыкой в сайд-проектах, в том числе, со своим отцом Луи, малийским дуэтом Амаду и Мариам и Ванессой Паради. 

Идею названия альбома музыканту подала Бриджитт Фонтейн, с которой он также сотрудничал. Она же написала для альбома несколько песен. Появление же Матье в более «мрачном» образе — чёрно-белом костюме вместо яркого сюртука и фирменной причёске — вызвало большое внимание и неоднозначную реакцию аудитории, хотя сам альбом, в целом, был хорошо принят — был назван «инновационным», с «более чувственными текстами», что представляет собой метаморфозу для Матье как для художника. Кроме самого Шедида в создании альбома принимали участие: уже названная Бриджитт Фонтейн, режиссёр Гийом Кане и семья самого музыканта — отец, Луи, придумал несколько песен, брат Джозеф играл на барабанах, сестра Анна пела в хоре, а другая сестра, Эмили, помогла в выпуске сопровождающего DVD.

Альбом оказался коммерчески успешным — в первую неделю было продано 51 000 копий, в чарте «Топ 100» под № 1 альбом пробыл неделю, а из общего чарта не выходил 76 недель. Были сняты клипы на песни «Est-ce que c’est ça», «Le Roi des ombres» (в этом клипе Матье сжигает маленькую фигуру персонажа -М-) и «Amssétou» (музыкант путешествует по Мали, сама песня тоже об этой стране). Осенью 2009 года начался масштабный тур в поддержку альбома.

Список композиций

1 диск

2 диск (Lettres à Tanagra) 

 Кроме того на iTunes вышел трек «Le Roi des ombres (Démo)» длиной в 2 минуты 58 секунд.

Примечания

Ссылки 
 Mister Mystère на Amazon.fr 
 Обзор альбома 

Рок-альбомы
Альбомы 2009 года
Альбомы Матье Шедида